Die Saison 2009 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen den 20. Februar 2009 und dem 23. Mai 2009 statt. Es spielten zwölf Mannschaften um den Titel, den der Armed Forces Football Club zum zweiten Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Africell Football Club und Tallinding United.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009